Courbe désigne notamment :

Sens général 
 En mathématiques, plus précisément en géométrie, le mot Courbe, ou ligne courbe, désigne certains sous-ensembles du plan, de l'espace usuel.

Marine 
 Courbe de prestation
 Dans le domaine de la construction navale, une courbe est une pièce de charpente en bois.

Topographie 
 Courbe de niveau

Physique appliquée 
 Courbe de chauffe

Mathématiques

Géométrie

Géométrie algébrique 
 Courbe algébrique
 Courbe algébrique réelle plane

Statistique

Psychologie 
 Courbe de l'oubli

Médecine 
 Courbe épidémique

À trier 

Courbe BP
Courbe K3
Courbe RIAA
Courbe ROC
Courbe brachistochrone
Courbe caractéristique
Courbe conique
Courbe convexe
Courbe cubique
Courbe cycloïdale
Courbe d'Aston
Courbe d'Edwards
Courbe d'Edwards tordue
Courbe d'Engel
Courbe d'analyse thermique
Courbe d'apprentissage
Courbe d'audibilité
Courbe d'expérience
Courbe d'indifférence
Courbe d'ébullition
Courbe de Bertrand
Courbe de Beveridge
Courbe de Bezier
Courbe de Booth
Courbe de Bézier
Courbe de Fricke–Macbeath
Courbe de Friggit
Courbe de Gartner
Courbe de Gauss
Courbe de Gosper
Courbe de Hilbert
Courbe de Hubbert
Courbe de Hurter-Driffield
Courbe de Jordan
Courbe de Kaplan-Meier
Courbe de Keeling
Courbe de Koch
Courbe de Koch à 85°, fractale de Cesàro
Courbe de Kuznets
Courbe de Laffer
Courbe de Lamé
Courbe de Lebesgue
Courbe de Lissajous
Courbe de Lorentz
Courbe de Lorenz
Courbe de Lévy
Courbe de Macbeath
Courbe de Montgomery
Courbe de Paschen
Courbe de Peano
Courbe de Phillips
Courbe de Stribeck
Courbe de Takagi
Courbe de Wohler
Courbe de Wöhler
Courbe de charge
Courbe de croissance
Courbe de fusion en PCR en temps réel
Courbe de la crêpe
Courbe de largeur constante
Courbe de lumière
Courbe de puissance moteur
Courbe de refroidissement
Courbe remplissante
Courbe de rotation des galaxies
Courbe de réflectance
Courbe de réponse électroacoustique
Courbe de taux
Courbe de température
Courbe de température corporelle
Courbe de titrage
Courbe de traction
Courbe de transition de voie
Courbe de visibilité
Courbe des aires
Courbe des contrats
Courbe des possibilités de production
Courbe des taux
Courbe du blanc-manger
Courbe du chien
Courbe du diable
Courbe du dragon
Courbe du dragon d'or
Courbe duale
Courbe développante
Courbe elliptique
Courbe en C
Courbe en J
Courbe en S
Courbe en baignoire
Courbe en cloche
Courbe enveloppe
Courbe environnementale de Kuznets
Courbe exponentielle
Courbe fermée
Courbe force course
Courbe gauche
Courbe hessienne
Courbe isosonique
Courbe isoséiste
Courbe lift
Courbe logistique
Courbe modulaire
Courbe normale
Courbe parabolique
Courbe paramétrique
Courbe paramétrée
Courbe plane
Courbe potentiel-pH
Courbe pseudoholomorphe
Courbe quadrique
Courbe quartique
Courbe quintique
Courbe rectifiable
Courbe remplissant le flocon de Koch
Courbe remplissante
Courbe représentative
Courbe sextique
Courbe sinus du topologue
Courbe sinusoïdale
Courbe stable
Courbe strophoïdale
Courbe tangente
Courbe tautochrone
Courbe tracée sur une surface

Patronyme 

 Charles Courbe (1839-1885), historien de la ville de Nancy ;
 Michel Jajolet de la Courbe (), directeur du Comptoir de Saint-Louis du Sénégal.

Voir aussi